Wendland se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hermann Wendland
 Heinrich Ludolph Wendland
 Johan Christoph Wendland